Vällan kan syfta på:

 Stora Vällan – en sjö i Falu kommun
 Lilla Vällan – en sjö i Falu kommun